
Molekulska formula -{C12H24O2}- se može odnositi na:
 Laurinska kiselina
 Etil dekanoat